Де́льта:
 Дельта (буква) — четвёртая буква греческого алфавита.
 Латинская дельта — буква расширенной латиницы.
 Дельта реки — низменность в низовьях реки, сложенная речными наносами.
 Дельта — одно из древних названий созвездия Треугольника.
 Дельта — разговорное название дельтовидной мышцы либо одного из её пучков.

Физико-математические науки 

 Дельта — обозначение конечной разности при изменении какого-то параметра.
 Дельта-функция — точечно-импульсная математическая функция, имеющая широкое применение в физике. 
 Дельта Кронекера — математическая функция, выражающая равенство (или неравенство) своих аргументов.

Техника 
 «Дельта» — серия ракет-носителей компании «Боинг».
 «Дельта» — проект по созданию защитных конструкций в дельте Рейна.
 «Дельта» — пластиковая моторная лодка.

Персоналии 
 Дельта, Пенелопа (1874—1941) — греческая писательница, одна из первых литераторов-женщин в новогреческой литературе.

Топонимы 
 Дельта — штат в Нигерии.
 Дельта — посёлок в Красноярском районе Астраханской области.
 Дельта — небольшой марсианский ударный кратер, расположенный на плато Меридиана.

Произведения 
 «Дельта» — художественный фильм 1996 года.
 «Дельта» — художественный сериал 2013 года (Россия).

Организации 
 «Дельта» — грузинское научно-производственное объединение.
 «Дельта» — подразделение специального назначения (США).
 «Дельта Телеком» — первый сотовый оператор в СССР.

Спорт 
 «Дельта» — пляжный футбольный клуб из Саратова.
 «Дельта Телестар Габон Телеком» — габонский футбольный клуб из города Либревиль.

Delta 
 Delta Air Lines — американская авиакомпания.
 Delta-Projekt — контракт 1974 года на поставку в СССР автомобилей «Magirus-Deutz».
 Delta — род насекомых из семейства настоящих ос.
 Delta — четвертый студийный альбом британской группы Mumford & Sons.
 «Delta» — кодовое обозначение НАТО для советских атомных подводных лодок проекта 667Б-БДРМ.

См. также 
 Дельта-штамм SARS-CoV-2
  (значения)